Orestias kan syfta på:

 Orestias (djur) – ett släkte av fiskar
 Orestias (växter) – ett släkte av växter